Мари́нич (, , , ) — белорусская, украинская, хорватская и сербская фамилия.

Известные носители 
 Маринич, Александр Мефодьевич (1920—2008) — советский географ-геоморфолог.
 Маринич, Алексей Константинович (1919—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Маринич, Аркадий Васильевич (1909—1989) — советский конструктор авианесущих кораблей, главный инженер Невского ПКБ.
 Маринич, Григорий Васильевич (1876—1961) — советский и украинский актёр характерного плана и певец (тенор). Народный артист УССР.
 Маринич, Михаил Афанасьевич (1940—2014) — белорусский политик.
 Маринич, Ягода (род. 1977) — немецкая писательница и драматург хорватского происхождения.

Топоним 
 Маринич — традиционное название на русском языке села Мариничь в Ниспоренском районе Молдавии.

См. также

Примечания